Thomas Stewart (baix-baríton) (San Saba, 1928 - Rockville, 2006), baix-baríton estatunidenc
 Thomas Stewart (ciclista) (Doncaster, 1990), ciclista anglès